Полезный — многозначный термин.

 «Полезный» — пароход Беломорской флотилии России 1842 года постройки.
 «Полезный» — пароход Беломорской флотилии России 1855 года постройки.
 «Полезный» — ледокольный буксирный пароход РОПиТ 1887 года постройки.
 «Полезный» — первое название эскадренного миноносца «Смышлёный».

См. также 
 Полезный груз
 Полезный еврей
 Полезный идиот